Zwanenberg (bedrijf), een voormalig vleesverwerkend bedrijf dat onder de merknaam Zwan produceerde
 Zwan (band), een voormalige Amerikaanse band met onder anderen Billy Corgan

Zie ook 
 Van der Zwan (doorverwijspagina)